

Medicina 

 Trauma Center – centro ospedaliero che si prende cura di pazienti che soffrono di gravi lesioni traumatiche

Televisione e film 
Trauma Center – serie televisiva statunitense del 1983
Trauma Center - Caccia al testimone (Trauma Center) – film del 2019 diretto da Matt Eskandari

Videogiochi 
Trauma Center – serie di videogiochi giapponesi
Trauma Center: Under the Knife, videogioco della serie
Trauma Center: Second Opinion, videogioco della serie
Trauma Center: Under the Knife 2, videogioco della serie
Trauma Center: New Blood, videogioco della serie